Октябрьская пещера:

 Октябрьская пещера — в Казахстане.
 Октябрьская пещера — в России.

См. также
 Октябрьская

Примечания